Mountain View Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mountain View Cemetery (Kalifornien)
 Mountain View Cemetery (Montana), ID-Nr. 87001200
 Mountain View Cemetery (Oregon), ID-Nr. 95000688